— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан российским ботаником Романом Юльевичем Рожевицем в 1921 году.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Китая, известный из провинций Цинхай, Сычуань, Тибетского автономного района и автономного района Внутренняя Монголия.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит. Многолетнее растение с прямостоячим или склонённым у основания стеблем 15—60 см высотой.

Соцветие — плотная метёлка с большим числом колосков. Колоски широко-яйцевидные, с пурпурноватыми цветками.

Цветёт и плодоносит с июля по сентябрь.

Примечания 

Злаки
Эндемики Китая
Флора Азии